Премия Марчелло Мастроянни () — одна из постоянных кинонаград главного конкурса Венецианского кинофестиваля. Названа именем выдающегося итальянского актёра Марчелло Мастроянни (1924—1996). Вручается с 1998 году самому многообещающему молодому актёру или актрисе.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля. 

Венецианский кинофестиваль
Кинопремии Италии